Kazuhiro Nakamura (combat libre) (1979-), est un combattant japonais de combat libre
 Kazuhiro Nakamura (sauteur à ski) (1980-), est un sauteur à ski japonais